Појам M48 може да се односи на:
 Застава М48, југословенска пушка
 М48 Патон, амерички тенк
 М-48Б-1, југословенски топ
 Месје 48, расејано звездано јато